Vetenskaplig tidskrift kan avse:

 Fackvetenskaplig tidskrift –  en tidskrift inriktad på vetenskapliga artiklar, en journal (eng. scientific journal)
 Populärvetenskaplig tidskrift – en tidskrift inriktad på tolkningar av vetenskaplig kunskap avsedd för lekmän